Ligue A siatkarzy 2010/2011 - 72. sezon walki o mistrzostwo Francji organizowany przez Ligue Nationale de Volley (LNV) pod egidą Francuskiego Związku Piłki Siatkowej (fr. Fédération Française de Volley-Ball, FFVB). Zainaugurowany został 29 października 2010 roku i trwał do 14 maja 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały  i , w Pucharze CEV -  i , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
 W fazie zasadniczej czternaście drużyn rozegrało ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off, dwa najsłabsze natomiast spadły do Ligue B.
 Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. W ćwierćfinałach i półfinałach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. O mistrzostwie decydowało jedno spotkanie rozgrywane na neutralnym terenie.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finał

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, frekwencja

Liderzy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 we Francji
2011 we Francji